Plusieurs navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Kanawha :
 l', un bateau à vapeur lancé en 1861 ;
 l', un bateau à vapeur lancé en 1896 ;
 l', pétrolier ravitailleur lancé en 1914 ;
 l', un patrouilleur acquis par l'US Navy en 1917 ;
 l', un yacht acquis par l'US Navy en 1917 ;
 l', un navire-citerne qui servit dans l'US Navy entre 1944 et 1946 ;
 l', un pétrolier ravitailleur lancé en 1990.

Kanawha